Manjakandriana ist der Name folgender Orte:

 Manjakandriana (Analamanga), eine Stadt in der Region Analamanga
 Manjakandriana (Atsinanana), eine Stadt in der Region Atsinanana
 Manjakandriana (Distrikt), ein Distrikt in der Region Analamanga